Smrtka je tradiční personifikace smrti. Další významy mohou být:

příjmení
 Jan Smrtka (1854–1899) – starosta v Rychnově nad Kněžnou
 Josef Smrtka (1858–1935) – český učitel, teoretik pedagogiky a politik